Az 1960-as sakkvilágbajnokság a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett 24 játszmás párosmérkőzés, amelyre a címvédő szovjet Mihail Botvinnik és a kihívó szovjet Mihail Tal között a Szovjetunióban, Moszkvában került sor 1960. március 15. – május 7. között.

A mérkőzés Mihail Tal 12½–8½ arányú győzelmével ért véget, ezzel elhódította a világbajnoki címet, és ő lett a sakkozás nyolcadik hivatalos világbajnoka.

Előzmények 
Alekszandr Aljechin sakkvilágbajnok 1946-ban bekövetkezett halála miatt a Nemzetközi Sakkszövetség a világ akkor legerősebbnek számító sakkozói részvételével 1948-ban ötfordulós körmérkőzéses versenyt rendezett, amelynek győztese, Mihail Botvinnik lett jogosult a sakkvilágbajnoki cím viselésére.

A FIDE 1946-ban Hágában meghatározta az egyéni világbajnokság további menetének szabályait. Eszerint háromévenként kell világbajnoki párosmérkőzést rendezni, amelyet meg kell előznie a világbajnokjelölt személyét kiválasztó versenysorozatnak, amely zónaversenyekből, egy zónaközi versenyből és egy világbajnokjelölti tornából áll. A versenysorozat győztese játszhat 24 játszmás párosmérkőzést a regnáló világbajnokkal. A FIDE döntött arról is, hogy a párosmérkőzés döntetlen eredménye esetén a világbajnok megtartja címét.

1951-ben David Bronstejn és 1954-ben Vaszilij Szmiszlov is 12–12–es döntetlent játszott a regnáló világbajnokkal, így Botvinnik mindkét esetben megvédte címét.

Az 1957-es sakkvilágbajnokságon Vaszilij Szmiszlovnak második próbálkozásra sikerült elhódítania a világbajnoki címet, miután 12,5–9,5 arányú győzelmet aratott, azonban Botvinnik élve a szabályok biztosította visszavágó lehetőségével 1958-ban 12,5–10,5 arányú győzelmével visszahódította azt.

Zónaversenyek 
Az 1957–1960-as világbajnoki ciklusban kilenc zónaversenyre került sor, ezúttal első ízben hivatalosan is megrendezésre került az ázsiai zóna versenye.

Dublin (Írország)
Az 1957. májusban Dublinban rendezett egyik „Európai zóna” versenyt a csehszlovák Pachman nyerte a jugoszláv Gligorić és a magyar Benkő Pál előtt.

Szófia (Bulgária)
A második európai zóna versenyén 1957. májusban Szófiában az első három helyezett kvalifikálta magát a zónaközi versenyre. Az első helyet a csehszlovák Filip szerezte meg, a 2–4. helyen holtverseny alakult ki a lengyel Sliwa, a bolgár Neikirch és a jugoszláv Matanović között. Közülük a rájátszás eredménye alapján Matanović és Neukirch jutott tovább a zónaközi versenyre.

Wageningen (Hollandia)
A harmadik európai zóna versenyén 1957. októberben a hollandiai Wageningenben az első három helyezett kvalifikálta magát a zónaközi versenyre. Az első helyet a magyar Szabó László szerezte meg, a második helyezett izlandi Olafsson előtt, a 3–4. helyen holtversenyben végzett a dán Bent Larsen és a holland Donner. Közülük a rájátszás eredménye alapján Larsen jutott tovább a zónaközi versenyre.

Moszkva, szovjet bajnokság
Az 1958. január–februárban rendezett 25. szovjet sakkbajnokság egyben zónaversenynek is számított. Ebből a zónából négy versenyző juthatott tovább a zónaközi versenyre a közvetlenül a világbajnokjelölti versenyen indulásra jogosult Paul Keres  és Vaszilij Szmiszlov mellett. Az első helyet Mihail Tal szerezte meg Tigran Petroszján előtt, a harmadik David Bronstejn a 4. helyen Jurij Averbah végzett.

New York, Amerika bajnoksága
Az 1957. decemberben rendezett 10. amerikai bajnokság egyúttal a világbajnokság zónaversenyének számított. A győzelmet az ekkor még csak 14 éves Bobby Fischer szerezte meg Reshevsky előtt. Ők ketten kvalifikálták magukat a zónaközi versenyre. Reshevsky visszalépett az indulástól, ezért helyette a versenyen harmadik helyezett Sherwin indulhatott.

Vancouver, Kanada bajnoksága
Az 1957. augusztusban rendezett 54. Kanada bajnokság egyben a világbajnokság zónaversenyének számított. A versenyről az első helyezett juthatott tovább. A győzelmet Vaitonis szerezte meg a magyar származású, Kanadában élő Füstér Géza előtt. Vaitonis később visszalépett az indulástól, ezért a zónaközi versenyen Füstér indulhatott.

Caracas (Venezuela)
A közép-amerikai zóna versenyére 1957. októberben Caracasban került sor, amelyről egy versenyző kvalifikálhatta magát a zónaközi versenyre. Az első helyet a kolumbiai Boris de Greiff szerezte meg.

Rio de Janeiro (Brazília)
Az 1957. augusztusban rendezett dél-amerikai zónaversenyről három versenyző juthatott tovább. Az első helyet Oscar Panno szerezte meg Rossetto és Sanguinetti előtt.

Baguio City (Fülöp-szigetek)
Az első alkalommal megrendezett ázsiai zóna versenyén, amelyre 1957. december – 1958. január között került sor, az első helyet Rodolfo Cardos (Fülöp-szigetek) szerezte meg, ezzel biztosította helyét a zónaközi versenyen való részvételre.

Zónaközi verseny 
A zónaversenyek eredményei alapján kialakult mezőny részvételével 1958. augusztus–szeptemberben a jugoszláviai Portorožban zajlott a világbajnokság zónaközi döntője. A kiírás szerint az első hat helyezett juthatott tovább a világbajnokjelöltek versenyére.

A versenyt Tal nyerte Gligoric előtt, a harmadik a későbbi világbajnok Tigran Petroszján lett. A továbbjutók között volt a versenysorozatot magyar színekben kezdő, de időközben disszidált és a versenyjegyzőkönyvben hontalanként jegyzett Benkő Pál, valamint az izlandi Olafsson és az ugyancsak későbbi világbajnok, az akkor még csak 15 éves Bobby Fischer.

{| class="wikitable"
|+ Zónaközi verseny Portorož (1958)
|-
! H. !!Versenyző!!Ország !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! 21 !! Pont !! S–B
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left|Mihail Tal|| || x || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 13½ ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left|Svetozar Gligorić|| || ½ || x || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 13 ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left|Tigran Petroszján|| || ½ || ½ || x || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 12½ || 117.25
|- style="background:#ccffcc;"
| 4 || Benkő Pál|| (hontalan) || 0 || ½ || ½ || x || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 12½ || 115.25
|- style="background:#ccffcc;"
| 5 || align=left|Friðrik Ólafsson|| ||½ ||1 ||½ ||½ ||x ||1 ||0 ||1 ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 || 12 || 115.75
|- style="background:#ccffcc;"
| 6 || align=left|Bobby Fischer|| || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || x || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 12 || 106.00
|-
| 7 || align=left|David Bronstejn|| || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || x || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || 11½ || 112.75
|-
| 8 || align=left|Jurij Averbah|| ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ || ½ || x ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||11½  || 105.50
|-
| 9 || align=left|Aleksandar Matanović|| ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||x ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 ||11½ || 105.50
|-
| 10 || align=left|Szabó László|| ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||0 ||x ||½ ||½ ||1 ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||11½ || 100.75
|-
| 11 || align=left|Ludek Pachman|| ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||x ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||11½ || 99.75
|-
| 12 || align=left| Oscar Panno|| ||0 ||0 ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||x  ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||½ ||11 || 104.25
|-
| 13 || align=left|Miroslav Filip|| ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||x ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||11 || 98.00
|-
| 14 || align=left| Raúl Sanguineti|| ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||x ||1 ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ ||10 ||
|-
| 15 || align=left| Oleg Neikirch||  ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||0 ||½ ||1 ||0 ||½ ||0 ||0 ||x ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||9½ ||
|-
| 16 || align=left| Bent Larsen|| ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||x ||1 ||1 ||½ ||0 ||1 ||8½ ||
|-
| 17 || align=left| James Sherwin|| ||½ ||1 ||0 ||½ ||1 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||x ||1 ||0 ||1 ||1 ||7½ ||
|-
| 18 || align=left| Héctor Rossetto|| ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||½ ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||x ||1 ||½ ||1 ||7 ||
|-
| 19 || align=left| Rodolfo Cardoso|| ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||1 ||0 ||x ||1 ||1 ||6 ||
|-
| 20 || align=left| Boris de Greiff|| ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||½ ||0 ||x ||0 ||4½ ||
|-
| 21 || align=left| Füstér Géza|| ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||x ||2 ||
|}

A világbajnokjelöltek versenye 
Az 1960-as sakkvilágbajnokság világbajnokjelöltjeinek versenyét 1959. szeptember 7. – október 29. között a jugoszláviai Bledben (1–14. forduló), Zágrábban (15–21. forduló) és Belgrádban (22–28. forduló) rendezték négyfordulós körmérkőzés formájában. A versenyen a zónaközi versenyről továbbjutott hat versenyzőhöz csatlakozott Paul Keres és Vaszilij Szmiszlov.

A versenyt Mihail Tal nyerte, és megszerezte a regnáló világbajnok Mihail Botvinnik kihívásának jogát.

{|class="wikitable" style="text-align: center"
|+ Világbajnokjelöltek versenye (1959)
|-
! H.!!Versenyző!!Ország !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! Pont !! S–B 
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left|Mihail Tal||      || xxxx || 0 0 1 0 || ½ ½ ½ ½ || 0 1 ½ 1 || 1 ½ 1 1 || 1 1 1 1 || 1 1 1 ½ || 1 1 1 ½ || 20 ||
|-
| 2 || align=left|Paul Keres||       || 1 1 0 1 || xxxx || 0 ½ ½ ½ || 1 ½ ½ 0 || ½ ½ 1 1 || 0 1 0 1 || 1 1 1 0 || 1 1 1 1 || 18½ ||
|-
| 3 || align=left|Tigran Petroszján|| || ½ ½ ½ ½ || 1 ½ ½ ½ || xxxx || ½ ½ 0 ½ || 0 ½ ½ 1 || 1 1 ½ ½ || 1 0 0 ½ || ½ 1 1 ½ || 15½ || 
|-
| 4 || align=left|Vaszilij Szmiszlov||   || 1 0 ½ 0 || 0 ½ ½ 1 || ½ ½ 1 ½ || xxxx || 0 ½ 1 0 || ½ ½ 1 0 || ½ 1 ½ 1 || ½ 0 1 1 || 15 || 
|-
| 5 || align=left|Svetozar Gligorić||  || 0 ½ 0 0 || ½ ½ 0 0 || 1 ½ ½ 0 || 1 ½ 0 1 || xxxx || 0 1 ½ ½ || ½ ½ 1 0 || ½ 1 ½ ½ || 12½ || 162.00
|-
| 6 || align=left|Bobby Fischer|| || 0 0 0 0 || 1 0 1 0 || 0 0 ½ ½ || ½ ½ 0 1 || 1 0 ½ ½ || xxxx || 0 1 ½ 1 || ½ 1 ½ 1 || 12½ || 156.50
|-
| 7 || align=left|Friðrik Ólafsson||      || 0 0 0 ½ || 0 0 0 1 || 0 1 1 ½ || ½ 0 ½ 0 || ½ ½ 0 1 || 1 0 ½ 0 || xxxx || 0 0 ½ 1 || 10 || 
|-
| 8 || align=left|Benkő Pál|| (hontalan)                         || 0 0 0 ½ || 0 0 0 0 || ½ 0 0 ½ || ½ 1 0 0 || ½ 0 ½ ½ || ½ 0 ½ 0 || 1 1 ½ 0 || xxxx || 8 || 
|}

A világbajnoki döntő 
Az 1957-es világbajnokság döntőjére a világbajnokjelöltek versenyét megnyerő Mihail Tal és a világbajnoki címet 1 év megszakítással  1948 óta védő Mihail Botvinnik között került sor Moszkvában 1960. március 15. – május 7. között.

A világbajnoki mérkőzés előtt még egyetlen versenyjátszmát sem váltottak egymással.

Mihail Tal 1958. októberben vette át a vezetést a világranglistán, és a világbajnoki döntő kezdetén, 1960. márciusban is ő állt az élen.  Botvinnik 1958. októberben még a 3. helyen állt, de a mérkőzés kezdetén már csak a 6. volt. Tal mellett Keres, Petroszján, Szniszlov és Szpasszkij is megelőzte.

A mérkőzés szabályait a FIDE 1949. márciusban Párizsban tartott kongresszusa határozta meg. A győztes az, aki először éri el a 12,5 pontot legfeljebb 24 játszmából. 12–12 esetén a világbajnok megtartja címét. 2,5 óra állt rendelkezésre 40 lépés megtételéhez, majd óránként 16 lépést kellett tenni. Ötórányi játék után a játszma függőben maradt, amelyet másnap folytattak.

Az első játszmát Tal nyerte, majd négy harcos döntetlen következett, és újabb két Tal-győzelemmel, amelyek közül különösen a 6. játszma jellemzi legjobban Tal stílusát, már 5–2-re alakult a mérkőzés állása. Ekkor Botvinnik két győzelemmel 5–4-re felzárkózott, de a 11. játszma megnyerését követően félidőben Tal 7–5-re vezetett. Több döntetlen után a 17. és a 19. játszmában aratott győzelmével Tal már 4 pontos előnyre tett szert, és a 21. játszma után, 12,5–8,5 arányú győzelmével, a mérkőzés  véget ért. Mihail Tal ezzel a sakkozás nyolcadik hivatalos világbajnoka lett.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Világbajnoki döntő (1960)
|-
!Versenyző!!Ország !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! 21 !! Nyert!!Pont
|-
| align=left | Mihail Tal||
| 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1  ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ || 6 || 12½
|-
| align=left | Mihail Botvinnik||
|style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 2 || 8½
|-
|}

A világbajnoki döntő játszmái 
A döntő mind a 21 játszmája megtalálható a Chessgames oldalán. A döntéssel végződött játszmák:

1. játszma Tal–Botvinnik 1–0 32 lépés
Francia védelem, Winawer-változat ECO C18

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Hc3 Fb4 4.e5 c5 5.a3 Fxc3+ 6.bxc3 Vc7 7.Vg4 f5 8.Vg3 He7 9.Vxg7 Bg8 10.Vxh7 cxd4 11.Kd1 Fd7 12.Vh5+ Hg6 13.He2 d3 14.cxd3 Fa4+ 15.Ke1 Vxe5 16.Fg5 Hc6 17.d4 Vc7 18.h4 e5 19.Bh3 Vf7 20.dxe5 Hcxe5 21.Be3 Kd7 22.Bb1 b6 23.Hf4 Bae8 24.Bb4 Fc6 25.Vd1 Hxf4 26.Bxf4 Hg6 27.Bd4 Bxe3+ 28.fxe3 Kc7 29.c4 dxc4 30.Fxc4 Vg7 31.Fxg8 Vxg8 32.h5 1-0

6. játszma Botvinnik–Tal 0–1 47 lépés

Királyindiai védelem, Fianchetto-változat ECO E69

1.c4 Hf6 2.Hf3 g6 3.g3 Fg7 4.Fg2 O-O 5.d4 d6 6.Hc3 Hbd7 7.O-O e5 8.e4 c6 9.h3 Vb6 10.d5 cxd5 11.cxd5 Hc5 12.He1 Fd7 13.Hd3 Hxd3 14.Vxd3 Bfc8 15.Bb1 Hh5 16.Fe3 Vb4 17.Ve2 Bc4 18.Bfc1 Bac8 19.Kh2 f5 20.exf5 Fxf5 21.Ba1 (diagram) Hf4 22.gxf4 exf4 23.Fd2 Vxb2 24.Bab1 f3 25.Bxb2 fxe2 26.Bb3 Bd4 27.Fe1 Fe5+ 28.Kg1 Ff4 29.Hxe2 Bxc1 30.Hxd4 Bxe1+ 31.Ff1 Fe4 32.He2 Fe5 33.f4 Ff6 34.Bxb7 Fxd5 35.Bc7 Fxa2 36.Bxa7 Fc4 37.Ba8+ Kf7 38.Ba7+ Ke6 39.Ba3 d5 40.Kf2 Fh4+ 41.Kg2 Kd6 42.Hg3 Fxg3 43.Fxc4 dxc4 44.Kxg3 Kd5 45.Ba7 c3 46.Bc7 Kd4 47.Bd7+ 0-1

7. játszma Tal–Botvinnik 1–0 52 lépés
Caro–Kann-védelem, klasszikus változat ECO B18

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Hc3 dxe4 4.Hxe4 Ff5 5.Hg3 Fg6 6.H1e2 Hd7 7.h4 h6 8.Hf4 Fh7 9.Fc4 e5 10.Ve2 Ve7 11.dxe5 Vxe5 12.Fe3 Fc5 13.Fxc5 Vxe2+ 14.Kxe2 Hxc5 15.Bhe1 Hf6 16.b4 Hcd7 17.Kf1+ Kf8 18.Fb3 g5 19.hxg5 hxg5 20.Hh3 Bg8 21.Bed1 a5 22.bxa5 Bxa5 23.Bd6 Ke7 24.Bad1 Be5 25.Hh5 Fg6 26.Bxd7+ Hxd7 27.Bxd7+ Kxd7 28.Hf6+ Kd6 29.Hxg8 Bc5 30.Hh6 f6 31.Hg4 Fxc2 32.Hxf6 Fxb3 33.axb3 Bb5 34.Hxg5 Bxb3 35.f4 Bb1+ 36.Ke2 Bb2+ 37.Kf3 Bb3+ 38.Kg4 Bb2 39.g3 b5 40.Hfe4+ Kd5 41.f5 b4 42.f6 Ba2 43.f7 Ba8 44.Hh7 b3 45.Hd2 b2 46.Kf3 Kd4 47.Ke2 c5 48.f8=V Bxf8 49.Hxf8 c4 50.He6+ Kd5 51.Hf4+ Kd4 52.Hb1 1-0

8. játszma Botvinnik–Tal 1–0 41 lépés
Vezérgyalog játék, anti-nimzoindiai védelem ECO E10

1.d4 Hf6 2.c4 e6 3.Hf3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 g6 6.Hc3 Fg7 7.Fg5 O-O 8.e3 Be8 9.Hd2 d6 10.Fe2 a6 11.a4 Hbd7 12.O-O Vc7 13.Vc2 Hb6 14.Ff3 c4 15.Fxf6 Fxf6 16.a5 Hd7 17.Hce4 Fe5 18.Vxc4 Vd8 19.Va2 f5 20.Hc3 g5 21.Hc4 g4 22.Fe2 Vf6 23.Ha4 Kh8 24.g3 h5 25.f4 Fd4 26.Va3 Bb8 27.Hab6 h4 28.Bad1 Fxb6 29.axb6 Hc5 30.gxh4 Fd7 31.Vc3 Vxc3 32.bxc3 Fb5 33.Bfe1 He4 34.Bc1 Bbc8 35.Ha5 Fxe2 36.Bxe2 Hxc3 37.Bxc3 Bxc3 38.Hxb7 Bexe3 39.Bxe3 Bxe3 40.Hxd6 Bd3 41.Hf7+ 1-0

9. játszma Tal–Botvinnik 0–1 58 lépés
Caro–Kann-védelem, klasszikus változat ECO B18

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Hc3 dxe4 4.Hxe4 Ff5 5.Hg3 Fg6 6.H1e2 Hf6 7.h4 h6 8.Hf4 Fh7 9.Fc4 e6 10.O-O Fd6 11.Hxe6 fxe6 12.Fxe6 Vc7 13.Be1 Hbd7 14.Fg8 Kf8 15.Fxh7 Bxh7 16.Hf5 g6 17.Fxh6+ Kg8 18.Hxd6 Vxd6 19.Fg5 Be7 20.Vd3 Kg7 21.Vg3 Bxe1+ 22.Bxe1 Vxg3 23.fxg3 Bf8 24.c4 Hg4 25.d5 cxd5 26.cxd5 Hdf6 27.d6 Bf7 28.Bc1 Bd7 29.Bc7 Kf7 30.Fxf6 Hxf6 31.Kf2 Ke6 32.Bxd7 Kxd7 33.Kf3 Kxd6 34.Kf4 Ke6 35.g4 Hd5+ 36.Ke4 Hf6+ 37.Kf4 Hd5+ 38.Ke4 Hb4 39.a3 Hc6 40.h5 g5 41.h6 Kf6 42.Kd5 Kg6 43.Ke6 Ha5 44.a4 Hb3 45.Kd6 a5 46.Kd5 Kxh6 47.Kc4 Hc1 48.Kb5 Hd3 49.b3 Hc1 50.Kxa5 Hxb3+ 51.Kb4 Hc1 52.Kc3 Kg6 53.Kc2 He2 54.Kd3 Hc1+ 55.Kc2 He2 56.Kd3 Hf4+ 57.Kc4 Kf6 58.g3 He2 0-1

11. játszma Tal–Botvinnik 1–0 72 lépés

Királyindiai védelem, szimmetrikus változat ECO A05

1.Hf3 Hf6 2.g3 g6 3.Fg2 Fg7 4.O-O O-O 5.c4 c6 6.b3 He4 7.d4 d5 8.Fb2 Fe6 9.Hbd2 Hxd2 10.Vxd2 Ha6 11.Bac1 Vd6 12.He5 Bfd8 13.Bfd1 Bac8 14.Va5 dxc4 15.Hxc4 Vc7 16.Ve1 Vb8 17.e4 Fxc4 18.Bxc4 Hc7 19.Fh3 e6 20.Fc1 Va8 21.Fg5 Be8 22.Vd2 f5 23.Fh6 Fxh6 24.Vxh6 Be7 25.Be1 Bf8 26.Bc5 Vd8 27.Be5 Bg7 28.Vd2 Vd6 29.Ff1 Bd7 30.exf5 Bxf5 31.B5e4 Bf6 32.h4 Kg7 33.h5 gxh5 34.Bh4 Kg8 35.Fd3 Bg7 36.Be5 Bff7 37.Vh6 Ve7 38.Bexh5 Hd5 39.Vd2 Hf6 40.Bh6 Vd6 41.Bf4 Vf8 42.Ve3 Hd5 43.Bxf7 Vxf7 44.Ve5 Hc7 45.Vc5 Vf3 (diagram) 46.Fxh7+ Bxh7 47.Vg5+ Kh8 48.Vd8+ Kg7 49.Bxh7+ Kxh7 50.Vxc7+ Kg6 51.Vxb7 Ve4 52.Va6 Vb1+ 53.Kg2 Ve4+ 54.Kf1 Vb1+ 55.Ke2 Vc2+ 56.Kf3 Vf5+ 57.Ke3 Vg5+ 58.Ke2 Vh5+ 59.Kd2 Kf6 60.Vxc6 Va5+ 61.Vc3 Vxa2+ 62.Ke3 Kf7 63.d5 exd5 64.Vc7+ Ke6 65.Vc6+ Ke7 66.Vxd5 Va1 67.Ve4+ Kf7 68.Kf4 Vc1+ 69.Kg4 Va1 70.Vd5+ Kf8 71.Kf5 Vb1+ 72.Kf6 1-0

17. játszma Tal–Botvinnik 1–0 41 lépés

Caro–Kann-védelem, klasszikus változat ECO B18

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Hc3 dxe4 4.Hxe4 Ff5 5.Hg3 Fg6 6.Fc4 e6 7.H1e2 Hf6 8.Hf4 Fd6 9.Hxg6 hxg6 10.Fg5 Hbd7 11.O-O Va5 12.f4 O-O-O 13.a3 Vc7 14.b4 Hb6 15.Fe2 Fe7 16.Vd3 Hfd5 17.Fxe7 Vxe7 18.c4 Hf6 19.Bab1 Vd7 20.Bbd1 Kb8 21.Vb3 Vc7 22.a4 Bh4 23.a5 Hc8 24.Ve3 He7 25.Ve5 Bhh8 26.b5 cxb5 27.Vxb5 a6 28.Vb2 Bd7 29.c5 Ka8 30.Ff3 Hc6 31.Fxc6 Vxc6 32.Bf3 Va4 33.Bfd3 Bc8 34.Bb1 Vxa5 35.Bb3 Vc7 36.Va3 Ka7 37.Bb6 Vxf4 38.He2 Ve4 39.Vb3 Vd5 (diagram) 40.Bxa6+ Kb8 41.Va4 1-0

19. játszma Tal–Botvinnik 1–0 41 lépés
Holland védelem, leningrádi változat ECO A87

1.c4 f5 2.Hf3 Hf6 3.g3 g6 4.Fg2 Fg7 5.d4 d6 6.Hc3 e6 7.O-O O-O 8.Vc2 Hc6 9.Bd1 Ve7 10.Bb1 a5 11.a3 Hd8 12.e4 fxe4 13.Hxe4 Hxe4 14.Vxe4 Hf7 15.Fh3 Vf6 16.Fd2 d5 17.Ve2 dxc4 18.Ff4 Hd6 19.Hg5 Be8 20.Fg2 Ba6 21.He4 Hxe4 22.Fxe4 b5 23.b3 cxb3 24.Vxb5 Bf8 25.Vxb3 Bb6 26.Ve3 Bxb1 27.Fxb1 Fb7 28.Fa2 Fd5 29.Fxd5 exd5 30.Fxc7 a4 31.Bd3 Vf5 32.Fe5 Fh6 33.Ve2 Bc8 34.Bf3 Vh3 35.Fc7 Ff8 36.Vb5 Ve6 37.Fe5 Vc6 38.Va5 Ba8 39.Vd2 Bc8 40.Kg2 Vd7 41.h4 Vg4 1-0

Jegyzetek

Források 
Az 1957–1960-as világbajnoki ciklus zónaversenyei
A zónaközi verseny eredménye
A világbajnokjelöltek versenye 1959-ben
A világbajnoki döntő előzményei és játszmái

További információk 
Tal-Botvinnik 1960, by Mikhail Tal, Russell Enterprises, 
 Рагозин В. В. Матч Ботвинник — Таль. Москва : Физкультура и спорт, 1960. 78 с.
 Таль М. Н. Матч Ботвинник — Таль. Рига : Латгосиздат, 1961. 224 с.
 Юдович М. М. Ботвинник — Таль (к матчу на первенство мира по шахматам). Издание Центрального шахматного клуба СССР, 1960.
Spieler gegen Denker 
Lev Khariton: Mikhail Tal, the Chess Player Ahead of Chess 
79443 A zónaközi verseny játszmái
A világbajnokjelöltek versenyének játszmái

Sakkvilágbajnokságok
1960 a sportban